Arcieparchia di Damasco dei Maroniti, circoscrizione della Chiesa maronita
Arcieparchia di Damasco dei Melchiti, circoscrizione della Chiesa cattolica greco-melchita
Arcieparchia di Damasco dei Siri, circoscrizione della Chiesa cattolica sira